Nickeas ist der Familienname folgender Personen:

Mark Nickeas (* 1956), englischer Fußballspieler
Mike Nickeas (* 1983), kanadischer Baseballspieler